Ayas bezeichnet:

 Ayas (Aostatal), eine italienische Gemeinde in der Region Aostatal 
 einen Ortsteil von Yumurtalık in der türkischen Provinz Adana

Ayas ist der Familienname von:
 Frank Ayas, einem Schauspieler

Ayaş bezeichnet:

 Ayaş (Ankara), eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Ankara
 Ayaş (Erdemli), eine Gemeinde im Landkreis Erdemli der türkischen Provinz Mersin